Газ () — просторечное обозначение химического оружия или природного газа и систем его подачи; также может означать:

 Газ — агрегатное состояние вещества.
 Газ — лёгкая прозрачная ткань.
 Газ — педаль акселератора в автомобиле.
 Газ — устаревшая единица длины в Средней Азии и Персии.

Компании, организации 
 «ГАЗ» — одно из прежних названий футбольного клуба «Торпедо-Виктория» из Нижнего Новгорода.
 «ГАЗ-КМВ» — одно из прежних названий женского футбольного клуба «Энергетик-КМВ» из Кисловодска.

Наука 
 Газ — газообразное топливо.
 Светильный газ
 Природный газ

Аббревиатура 
 ГАЗ — аббревиатура от Горьковский автомобильный завод. Так же называются различные марки автомобилей, выпускаемые этим предприятием.
 «Группа ГАЗ» — российская автомобилестроительная группа, контролирующая Горьковский автомобильный завод, «Павловский автобус», автомобильный завод «Урал» и другие.
 ГАЗ — аббревиатура от «Государственный авиационный завод».
 ГАЗ № 5 — советский экспериментальный самолёт.

 1-й ГАЗ (1-й Государственный автомобильный завод) — название Завода имени Лихачёва (ЗИЛ) в 1925 году.

Культура, искусство 
 «» — анимационный короткометражный фильм рядового Снафу.
 «» — канадский комедийный фильм.
 «» — американский фильм.
 «Газ» — рассказ Альфреда Хичкока.
 «» — полноформатный альбом австралийской гаражной рок-группы .

Технологии 
 Газ — расчётная единица в виртуальной машине Ethereum, используемая при расчёте комиссии за транзакцию, которая представляет собой сумму эфира, которую отправитель транзакции должен заплатить сети, чтобы транзакция была включена в блокчейн.

См. также 

 Идеальный газ
 
 Противогаз